ENSP steht als Abkürzung für:

 École Nationale de Santé Publique Damouré Zika, Hochschule in Niamey, Niger
 École nationale supérieure de la pâtisserie, Hochschule in Yssingeaux, Frankreich
 École nationale supérieure de la photographie, Hochschule in Arles, Frankreich
 École nationale supérieure de la Police, Hochschule in Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Frankreich
 École nationale supérieure de paysage de Versailles, Hochschule in Versailles, Frankreich
 Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Hochschule in Rio de Janeiro, Brasilien

Abkürzung